Эльдар Бахрам оглы Мансуров (Эльдар Бахрамович Мансуров, ; ) — азербайджанский композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2005), Народный артист Азербайджана (2012). С 2007 по 2012 годы работал Секретарём Союза Композиторов Азербайджана.

Биография 
Эльдар Мансуров родился 28 февраля 1952 года в Баку в семье известного тариста Бахрама Мансурова. Окончив в 1972 году класс фортепиано в музыкальном училище им. Асафа Зейналлы, он продолжил учёбу в Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции у профессоров Джевдета Гаджиева и Арифа Меликова.

Эльдар Мансуров автор многих симфонических и камерных произведений, а также рок-балетов «Клеопатра» и «Олимп», рок-оперы «Семь красавиц». Он также, написал музыку к нескольким азербайджанским кинофильмам таким как «Обручальное кольцо», «Бремя», «Приговор», «И всгорю в огне очищения», спектаклям, документальным и мультипликационным фильмам. Одним из последних его крупных проектов является симфо-рок-мугам «Бахрамнамэ», посвящённый памяти отца — Бахрама Мансурова. Партию на таре исполняет его брат Эльхан Мансуров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Эльдар Мансуров — биография — советские композиторы — Кино-Театр. РУ
 Эльдар Мансуров: «Я живу здесь и сейчас…»
 Эльдар Мансуров: «Фонд Гейдара Алиева вносит огромный вклад в развитие культуры в Азербайджане»
 «Продолжатель династии»

 Видеоматериалы
 Эльдар Мансуров — Мелодия
 Музыка Эльдара Мансурова к рок-балету «Клеопатра»
 Эльдар Мансуров — "«Бахрамнамэ — Баяти-Шираз»
 Эльдар Мансуров — Элегия-реквием

Народные артисты Азербайджана
Заслуженные деятели искусств Азербайджана